Финал Кубка Шотландии по футболу 2022 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2021/22, в котором встречались «Рейнджерс» и «Харт оф Мидлотиан». Матч состоялся 21 мая 2022 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. «Сент-Джонстон», защищавший статус действующего обладателя, проиграл в 4-ом раунде. «Рейнджерс» победил в дополнительное время со счётом 2:0.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Scotland - List of Cup Finals

2022
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Спортивные соревнования в Глазго